Cunningham House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cunningham House (Kentucky), NRHP-Nr. 88003361
 Cunningham House (New York), NRHP-Nr. 84003258